South Creek – township della Pennsylvania, Stati Uniti d'America
South Creek – township del Dakota del Sud, Stati Uniti d'America